Basco bezeichnet mehrere Orte

 Basco, auch: Santo Domingo de Basco, Gemeinde in der philippinischen Provinz Batanes

in den Vereinigten Staaten:
 Basco (Illinois), im Hancock County
 Basco (Wisconsin), im Dane County

Personen:
 Dante Basco (* 1975), philippinisch-amerikanischer Schauspieler, Tänzer und Rapper
 Vidal Basco (* 1996), bolivianischer Langstreckenläufer

Sonstiges:
 Basco Creek, Fließgewässer im Fremont County, Wyoming
 Basco Lake, See im Minidoka County, Idaho
 Basco (Band), dänische Folkband